Bösiger oder Boesiger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bösiger (* 1984), Schweizer Badmintonspieler
 Johannes Bösiger (* 1962), deutscher Filmproduzent und Drehbuchautor
 Jonas Boesiger (* 1995), Schweizer Snowboarder
 Markus Bösiger (* 1957), Schweizer Truckrennfahrer
 Max Bösiger (* 1933), Schweizer Boxer
 Paul Bösiger (1929–1977), Schweizer Schauspieler
 Peter Bösiger (* 1946), Schweizer Physiker
 Walter Bösiger (1878–1960), Schweizer Architekt und Politiker
 Willy Boesiger (1904–1990), Schweizer Architekt

Siehe auch:
 Bösinger